David Frost (journalist), Brits journalist, satiricus, schrijver en televisiepresentator
 David Frost (golfer), Zuid-Afrikaans golfer
 David Frost (kanoër), Canadees kanoër
 David Frost (politicus), Brits conservatief politicus